Миро Церар:

 Мирослав Церар-старший (род. 1939) — югославский гимнаст, неоднократный чемпион мира и олимпийский чемпион; муж Зденки Церар, отец Мирослава Церара-младшего.
 Мирослав Церар-младший (род. 1963) — словенский политик, премьер-министр Словении с 2014 года; сын Зденки и Мирослава Церара.